

Patronyme 
Zadornov (masculin ; ) ou Zadornova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Mikhaïlovitch Zadornov (1963-), homme politique russe
 Mikhaïl Nikolaïevitch Zadornov (1948-2017), humoriste, écrivain et dramaturge russe
 Nikolaï Zadornov (1909-1992), écrivain et scénariste russe

Autre 
 (5043) Zadornov - astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme russe